't Hofke (Eindhoven), buurt in Eindhoven
 't Hofke (bedevaartsoord), kapel en bedevaartsoord in Berlicum
 Höfke, buurtschap in Limburg, Nederland